Abbas steht für:

 Abbas (Name), arabischer Vorname oder Familienname
 Abul Abbas († 810), weißer Elefant im Besitz von Kaiser Karl dem Großen
 Bandar Abbas, Hauptstadt der Provinz Hormozgan im Süden des Iran
 Cerne Abbas Giant ist das überlebensgroße Bildnis eines Mannes in der Gegend von Dorchester, Großbritannien
 
Abbas (lat.) steht auch für:

 Abt und ist die lateinische Amtsbezeichnung eines Klostervorstehers
 Vater

Siehe auch:
 Abas
 Abaz